Сенде́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 600 км на південний захід від Парижа, 100 км на південь від Бордо, 45 км на захід від Мон-де-Марсана.

Історія 

1 січня 2019 року Сендер, Аржузан, Гарросс i Морсанкс було об'єднано в новий муніципалітет Морсанкс-ла-Нувель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 67 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 182,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сендер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ланди